Novossélskoie (Daguestan), localitat de la república del Daguestan, a Rússia
 Novossélskoie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Novossélskoie (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia